Aksu (aus den Turksprachen für „weißes Wasser“) steht für:
 Aksu (Name), Vorname oder Familienname

Orte:
 Aksu (Antalya), Stadt und Landkreis in der Provinz Antalya, Türkei
 Aksu (Isparta), Stadt und Landkreis in der Provinz Isparta, Türkei
 Aksu (Yüksekova), Dorf in der Provinz Hakkâri, Türkei
 Aksu (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Aksu (Stadt), Stadt im Regierungsbezirk Aksu
 Aksu (Dabancheng) (阿克苏乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dabancheng der Stadt Ürümqi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang
 
Flüsse:   
 Aksu (Tarim), Quellfluss des Tarim in Kirgisistan und China
 Aksu, Fluss in Tadschikistan, siehe Murgab (Bartang) 
 Aksu Deresi, Fluss zum Schwarzen Meer in der Provinz Giresun, Türkei

Siehe auch:
 Aksu Çayı
 Aksuu
 Aqsu